Меса де Сан Хосе има више значења:

 Меса де Сан Хосе (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Сан Хосе (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Сан Хосе (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Сан Хосе, Ла Ринконада (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику